INFORM, un organisme à but non lucratif au Royaume-Uni sur les nouveaux mouvements religieux.
INFORM, un langage de programmation.
 INFORM, une association américaine dont l'objet est de développer l'éducation à la conscience de l'environnement.
 INFORMS , sigle de l'Institute for Operations Research and the Management Sciences, société académique américaine orientée vers la recherche opérationnelle et la gestion et le management.